Бреа:

 Бреа, Людовико — художник эпохи Возрождения.
 Архипелаг Бреа — архипелаг у берегов Бретани.
 Бреа — остров в одноимённом архипелаге.
 Бреа-де-Арагон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Бреа-де-Тахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.